Serie B i fotboll 1958/1959 innebar att Atalanta och Palermo gick till Serie A.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter 

1958 i Italien
1959 i Italien
Fotbollssäsongen 1958/1959
1958/1959